Porto di Gennevilliers – porto fluviale francese
 Port de Gennevilliers – stazione della Metropolitana di Parigi